Cao Xá (Bắc Giang), een xã in district Tân Yên, provincie Bắc Giang, Vietnam.
 Cao Xá (Phú Thọ), een xã in district Lâm Thao, provincie Bắc Giang, Vietnam.